Amerikai Egyesült Államok
 Berkeley, város Kalifornia államban
 Berkeley, Denver városrésze
 Berkeley, település Illinois államban
 Berkeley, város Missouri államban
 Berkeley ültetvény, az egyik első amerikai ültetvény Virginia államban

 Ausztrália
 Berkeley, Wollongong település külvárosa

 Egyesült Királyság
 Berkeley, kisváros Gloucestershire megyében
 Berkeley vára, a gloucestershire-i Berkeley város mellett

 Kanada
 Berkeley, település Ontario tartományban
 Berkeley-szigetek, lakatlan szigetcsoport Nunavut territórium területén

Egyéb
 Berkeley, a San Francisco-öbölben szolgálatot teljesítő komp
 Berkeley, 2005-ös amerikai film